Le mot Inugami renvoie à :
 Inugami est un monstre de la mythologie japonaise.
 Inugami est un film japonais réalisé par Masato Harada, et sorti en 2001.
 Inugami, le réveil du dieu chien est un manga de Masaya Hokazono.
 Inugami Circus Dan est un groupe de hard rock japonais.

Voir aussi